Шкодренските войни са 2 локални военни конфликта от първата половина на ХV век между зетските владетели от династията Балши (вкл. Стефан Лазаревич) и Венецианската република:
 Първа шкодренска война (1405 – 1412)
 Втора шкодренска война (1419 – 1426)

Спорът между Албания Венета и албанските територии в Османската империя е по разделянето и владението на 4-те приморски адриатически града Будва, Бар, Улцин и Дриваст. Тъй като те са разположени около Шкодра с Шкодренското езеро, оттам идва и наименованието на военните конфликти.

Вижте също 
 Обсада на Шкодра
 

Венецианска република
История на Далмация
войни
История на Бар
Будва
Улцин
Зета